El término Latasa puede hacer referencia a:

 Latasa (Imoz), localidad y concejo del municipio y valle de Imoz en  Navarra (España)
 Latasa (Odieta), localidad y concejo del municipio y valle de Odieta en  Navarra (España)